Сріблянка (Серебрянка) — село Бахмутського району, Донецької області України
 Сріблянка — річка в Україні, ліва притока Тясмину
 Сріблянка — річка в Україні, друга назва річки Потік, правої притоки Тясмину
 Сріблянка — річка в Україні, права притока Лисогору
 Сріблянка — місцевість міста Сміла Черкаської області.
 Сріблянка (зупинний пункт) — зупинка приміських дизель-поїздів сполученням «ім. Т.Шевченка — Черкаси — Гребінка» у згаданій місцевості.

Інше 
 Сталь-сріблянка або просто сріблянка — шліфована, іноді полірована пруткова сталь різних марок.
 Павук-сріблянка — вид павуків родини Cybaeidae
 Сріблянка (Argentina) — рід риб родини Argentinidae
 Сріблянка — фарба на основі порошкоподібного пігменту алюмінію

Див. також 
 Серебрянка